Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 290001–291000.

290001–290100

290101–290200

290201–290300

290401–290500

290701–290800

290801–290900

290901–291000

Note
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (290001)-(295000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (290001-291000)